

Patronyme 

Famille Juel ;
Niels Juel (1629-1697), amiral danois ;
Knud Juel (1665-1709), aristocrate et dignitaire danois ;
  ;
Le comte Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs (1817-1896), aristocrate et homme politique danois ;
Niels Juel Simonsen (1846-1906), chanteur danois baryton d'opéra ;
Dagny Juel, née Przybyszewska (1867-1901), écrivaine norvégienne ;
, (1909-1985), homme politique norvégien ;
Gregory Juel Brenes Obando (1988-), coureur cycliste costaricien ;
Homonymie de patronyme norvégien
Homonymie de patronyme danois